Ahi ʻo Ulakai Football Club é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2013–14.

Clubes de futebol de Tonga